Radiorama puede referirse a:

Radio 
 Grupo Radiorama, empresa dueña de varias estaciones de radio en México.
 Radiorama Occidente, operador bajo Grupo Radiorama en Jalisco, México.
 Radiorama Stereo, una estación de radio en Caracas, Venezuela

Música 
 Radiorama (banda), banda italiana de música Italo-Disco.